

Geografia 
 Ouled Ghanem – comune rurale del Marocco
 Sidi Ghanem – comune rurale del Marocco

Persone 
 Donia Samir Ghanem – attrice e cantante egiziana
 Emmy Sameer Ghanem – attrice egiziana
 Nujoom Al-Ghanem – poetessa e regista emiratina